Csehország
 Hartmanice, település a České Budějovice-i járásban
 Hartmanice, település a Klatovyi járásban
 Hartmanice, település a Svitavyi járásban